Прессіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Прессіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр